Буревестник — стадионы в Москве:
 «Буревестник» — стадион в Москве на Плющихе.
 «Буревестник» — бывший стадион в Москве в Самарском переулке, на его месте в настоящий момент расположен спорткомплекс «Олимпийский».